Мелехино — село в Бердюжском районе Тюменской области России. Административный центр Мелехинского сельского поселения.

География 
Село находится в юго-восточной части Тюменской области, в лесостепной зоне, на берегах реки Малый Емец, на расстоянии примерно 30 километров (по прямой) к северо-востоку от села Бердюжье, административного центра района. Абсолютная высота — 127 метров над уровнем моря.
Климат
Климат характеризуется как резко континентальный, с длительной морозной зимой и коротким тёплым летом. Средняя многолетняя температура самого холодного месяца (января) составляет −18,3 °С (абсолютный минимум — −47,1 °С), температура самого тёплого (июля) — 18 °С (абсолютный максимум — 38,9 °С). Безморозный период длится в течение 115—125 дней. Среднегодовое количество осадков — 305—315 мм. Снежный покров держится в среднем 160 дней.
Часовой пояс

Население 

 Половой состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 50,4 %, женщины — соответственно 49,6 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 76 % из 306 чел.

Примечания 

Населённые пункты Бердюжского района